Leping bezeichnet:

 Leping (乐平市), Stadt in der chinesischen Provinz Jiangxi
 Leping (Pingba) (乐平镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Pingba in der chinesischen Provinz Guizhou
 Leping (Sanshui) (乐平镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Sanshui in der chinesischen Provinz Guangdong
 Leping (Xiyang) (乐平镇), Großgemeinde im Kreis Xiyang in der chinesischen Provinz Shanxi
 Leping (Lin’an) (乐平乡), Gemeinde im Stadtbezirk Lin’an in der chinesischen Provinz Zhejiang
 Leping (Louxing) (乐坪街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Louxing in der chinesischen Provinz Hunan